Winkler Gábor (1938) vegyészmérnök
 Winkler Gábor (1941–2015) építész, egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa
 Winkler Gábor (1949) a Szent János Kórház osztályvezető főorvosa, zenei szakíró